TRD es una sigla que puede designar a:

 Tren Regional Diésel, un servicio ferroviario de Media Distancia convencional que Renfe Operadora realiza en España
 Serie 594 de Renfe, serie de trenes especialmente diseñados para ofrecer un servicio de regionales denominado TRD
 Aeropuerto de Trondheim-Værnes, TRD por sus siglas IATA
 Detector de radiación de transición (por las siglas en inglés de Transition Radiation Detector), detector de partículas de altas energías
 Depresión resistente al tratamiento (por las siglas en inglés de Treatment-Resistant Depression), casos de psiquiatría clínica que no ha respondido adecuadamente a dos antidepresivos
 Tablas de Retención Documentales, listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos
 Tecnología y recursos digitales, asignatura de educación primaria y secundaria